Трифонова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Трифонова, Анастасия Игоревна (род. 1984) — российская легкоатлетка.
 Трифонова, Антонина Григорьевна (1901—1980) — депутат Верховного совета СССР 2 и 3 созывов.
 Трифонова, Валентина Ивановна (род. 1950) — актриса, народная артистка Чувашской Республики.
 Трифонова, Евдокия Ивановна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Трифонова, Ирина Вячеславовна (род. 1987) — российская футболистка.
 Трифонова, Светлана Николаевна (род. 1966) — украинская паралимпийская лыжница.
 Трифонова, Татьяна Анатольевна (род. 1948) — советский и российский учёный-биолог.

См. также